José Quiñones – pallavolista portoricano nato nel 1979
José Quiñones – pallavolista portoricano nato nel 1994